Кичак Артем Іванович — український футболіст.
 Кичак Василь Мартинович — український науковець.